Stirling House steht für:

 Stirling House (Toodyay) in Toodyay, Australien 
 Stirling House, früherer Name der Kurt-Schumacher-Kaserne in Hannover
 Norris-Stirling House in Bel Air, Maryland, Vereinigte Staaten 

Siehe auch:
 Stirling Castle, Schloss in Schottland